Schweppenhäuser ist der Familienname folgender Personen:

Gerhard Schweppenhäuser (* 1960), deutscher Philosoph und Autor
Hans-Georg Schweppenhäuser (1898–1983), deutscher Ingenieur und Anthroposoph
Hermann Schweppenhäuser (1928–2015), deutscher Philosoph und Publizist
Maria Salomea Schweppenhäuser (1755–1833), Kammerzofe, Vorfahrin des heutigen britischen Königshauses